L'Envol – film del 2000 diretto da Steve Suissa
Le vele scarlatte (L'Envol) – film del 2022 diretto da Pietro Marcello